Brazília
Santa Catarina, Brazília egyik állama
 Curaçao
Santa Catarina, település Curaçaoban
 Mexikó
Santa Catarina, település Jalisco állam Mezquitic községében
Santa Catarina, község Guanajuato államban
Santa Catarina, község San Luis Potosí államban
Santa Catarina, község Új-León államban
Santa Catarina, település Új-León államban
Santa Catarina, folyó Új-León államban
 Zöld-foki Köztársaság
Santa Catarina, Santiago-sziget egyik közigazgatási egysége
Egyéb
Santa Catarina, palermói templom
Santa Catarina, brazil romboló az első világháború idején